Василий Волков:
 Волков, Василий Александрович (1914—1996) — Герой Советского Союза.
 Волков, Василий Алексеевич (1840—1907) — художник-передвижник.
 Волков, Василий Григорьевич (1924—1945) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Волков, Василий Дмитриевич (1919—1964) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Волков, Василий Леонтьевич (1889—1939) — советский государственный и партийный деятель.
 Волков, Василий Никитович (1925 — ?) — советский футболист.
 
 Волков, Василий Павлович (1925—2008) — полный кавалер ордена Славы.
 Волков, Василий Петрович (род. 1947) — генерал-полковник, кандидат юридических наук, профессор.
 Волков, Василий Романович (1909—1988) — советский художник, живописец.
 Волков, Василий Сергеевич (1859 или 1860—1887) — один из организаторов Морозовской стачки.
 Волков, Василий Степанович (1922—2003) — Герой Советского Союза.
 Волков, Василий Трофимович (1905—1977) — контр-адмирал.